Lycia albescens är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1952. Lycia albescens ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
albescens